{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Женский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Суиндон и Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | ? — 27 апреля 2003
|-
|align = "center" | Jesters Swindon; Театр Крусибл (финал)
|- 
| Статус — профессиональный (WLBSA)
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 125 (Келли Фишер)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Келли Фишер
|-
| Финалистка — Лиза Куик
|-
| Счёт — 4:1
|}Чемпионат мира по снукеру среди женщин 2003 (, официальное название — 2003 Embassy World Ladies Snooker Championship) — главный женский снукерный турнир 2003 года, проходивший в апреле в Англии. Победительницей турнира стала Келли Фишер, обыгравшая в финале Лизу Куик со счётом 4:1. Это был пятый титул Келли Фишер на чемпионате мира.

Всего (включая групповую стадию) в чемпионате участвовали 63 игрока. Также, параллельно с основным турниром проводился чемпионат мира в парном разряде, чемпионат среди ветеранов (игроков в возрасте 40 лет и старше) и World Plate.

 Результаты 
 Плей-офф 

 Результаты других турниров 

 Ветеранский чемпионат мира 
 Финал 

 Мэнди Фишер 3:0 Кэролайн Уолч 

 Парный разряд 
 Финал 

 

 World Plate 
 Финал 

 Валери Финни 2''':1 Ума Деви

Брейки 

 125, 90, 79, 77, 67, 63, 54 Келли Фишер
 116, 74 Лиза Куик
 90, 56, 53 Шарон Диксон
 68, 61 Риан Эванс
 67, 63, 52, 51 Мария Каталано
 60, 55, 55, 51 Лиза Игналл
 58 Маргарет Кампион
 54 Уэнди Янс
 52 Лайнетт Хорсбург
 50 Джун Бэнкс

Ссылки 

 Отчёт о чемпионате мира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты чемпионата мира среди ветеранов на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты World Plate на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты парного чемпионата мира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
2003 год в снукере